

Patronyme 

 Andréa Didelot, homme politique français ;
 Claude Nicolas Didelot, (1795-1856), homme politique français ;
 Charles François Édouard Didelot (1861-1933), officier de marine, fils de Octave Didelot ;
 Charles-Louis Didelot, (1767-1837), danseur et chorégraphe français ;
 Francis Didelot, (1902-1985), écrivain français spécialisé dans les romans policiers ;
 Baron François Charles Luce Didelot (1769-1850), administrateur et diplomate français ;
 Georges-François Didelot (1902-1992), général français ;
 Octave François Charles Didelot (1812-1886), officier de marine français ; 
 Pierre Didelot,  (1870-1941), administrateur colonial, gouverneur du Sénégal ;
 Pierre Gabriel Louis Didelot (1757-1825), prêtre et un historien local français ;
 Robert Didelot (1899-1991), général français.

Toponyme 

Odonymes comportant ce nom famille
 passage Geffroy-Didelot, une voie du  de Paris, en France, qui porte le nom d’un propriétaire, M. Geffroy-Didelot
 rue de l’Abbé-Didelot, une voie de la commune de Nancy, sise dans le département français de Meurthe-et-Moselle, en région Grand Est

Patronyme lorrain